Чекушкин (Чекушкина) — фамилия:

 Чекушкин, Владимир Иванович (род. 1936) — советский и российский учёный.

 Чекушкина, Клара Ивановна (род. 1941) — советская и российская певица, сестра Владимира Чекушкина.
 Чекушкина, Елена Петровна (псевдоним Елена Нарпи, род. 1969) — чувашская пистальница.
 Чекушкина, Лолита Васильевна (род. 1965) — советский и российский композитор и педагог.

См. также 
 Чекушка
 Челушкин